Иванишин — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Иванишин, Владимир Георгиевич (1908—1941) — русский композитор, автор первой чувашской симфонии и оперы.

Примечания